Табачненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Табачненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район